30-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл в 1999 году в Идроскало, Милан, Италия.

Мужчины разыграли по 9 комплектов наград в гребле на байдарках и каноэ, женщины — 8 комплектов наград в гребле на байдарке.

Медалисты

Мужчины

Каноэ

Байдарка

Женщины

Байдарка

Общий зачёт

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 
 

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Спорт в Италии в 1999 году
Международные спортивные соревнования в Милане